Lac de la Haute-Sûre est un nom dans le Grand-Duché de Luxembourg qui se retrouve dans les dénominations suivantes :

 une commune luxembourgeoise du canton de Wiltz portant le nom de Lac de la Haute-Sûre ;
 le Lac de la Haute-Sûre, un lac de retenue artificiel avec barrage alimenté par la Sûre.